Coron peut désigner :

 Coron, un quartier de maisons ouvrières ;
 Coron, une commune française de Maine-et-Loire ;
 Coron, un port grec du Péloponnèse ;
 Coron, une ville philippine située sur l'île de Busuanga ;
 Coron, une île philippine située dans les îles Calamian ;
 Coron, une plate-forme logicielle de fouille de données.

Voir aussi 
 Les Corons, une chanson de Pierre Bachelet.

Homonymie de toponyme